

Patronymes 
Karassiov, Karassev (masculin ; ) ou Karassiova, Karasseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Karassiov (1971-), écrivain russe
 Anna Karasyova (1978-), archère biélorusse
 Olga Karasyova (1949-), gymnaste artistique soviétique
 Sergei Karasev (1979-), arbitre international russe de football
 Sergueï Karassev (1993-), joueur russe de basket-ball
 Valery Karasyov (1946-), gymnaste artistique soviétique
 Vladimir Karassiov (1938-2021), joueur d'échecs soviétique puis russe

Patronyme russe